Рябово́л, , украинская фамилия. Старшинский казацкий род на Кубани.

Производные фамилии 
 Рябоволенко
 Рябоволик
 Рябоволов

Персоналии 
 Рябовол, Николай Степанович (1883—1919) — Председатель Кубанской Законодательной Рады (1917—1919)
 Иван Рябовол, С. Рябовол — псевдонимы Ивана Багряного (1906—1963), украинского писателя 
 Рябовол, Карл,  — канадский исследователь рака

Ссылки